1-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 16 по 18 августа 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал российский велогонщик Сергей Чернецкий из .

Участники 
Участие в гонке приняли 17 команд: 2 команды категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные, 10 континентальных команд и сборная Норвегии. На старт соревнования вышли 124 гонщика. До финиша доехал 101 спортсмен.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 4 этапов общей протяженностью 509 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2013 на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2013 году
Август 2013 года